Miroč ou Miroc est un toponyme qui peut désigner :
le mont Miroč, une montagne du nord-est de la Serbie, dans les Carpates serbes ;
Miroč, un village de Serbie situé dans la municipalité de Majdanpek, district de Bor ;
Miroc ou Mirovac, un village du Kosovo.